«Истикло́л» () — узбекистанский футбольный клуб из города Фергана одноименной области. Участник Про-лиги A Узбекистана.

История 
Клуб основан в 2016 году, когда ферганцы дебютировали во Второй лиге Узбекистана, заняли 2-е место в своей финальной группе и получили путёвку в Первую лигу.

В сезоне-2017 «Истиклол» сенсационно занял 2-е место в Первой лиге, отстав на 12 очков от победителя — «Цементчи» и опередив на 1 очко 3-ю команду — «Андижан».

В Кубках Узбекистана 2017 и 2018 годов он останавливался уже в 1-м раунде (1/16 финала). В сезоне-2018 занял 3-е место в Про-лиге Узбекистана и проиграл со счётом 0:1 в стыковом матче с АГМК за право выступать в Суперлиге.

Статистика выступлений

Главные тренеры

Ссылки и источники 
 История клуба на официальном сайте клуба
 Профиль на сайте teams.by 

Футбольные клубы Ферганской области